Олеся Александровна Денисова (род. 1980) — российская художница-живописец, член союза художников РФ с 2012 года. член международного йога-альянса. Преподаватель гимнастики йогов. Топ-модель, актриса.

Биография 
Родилась 14 января 1980 года, в городе Прага (Чехия) в семье военных. Отец — подполковник запаса, Денисов Александр Иванович. Мать — Денисова Кавсарья Абдреевна. Есть две старших сестры.

Первые годы жизни вместе с родителями меняла места жительства. Значимыми были горда: Санкт-Петербург, там проявилось любопытство к высокому искусству; военный городок Елань (Свердловская область) там начальная школа; город Пермь, где получила образование: школа № 93 (со спортивным уклоном), ДХШ № 1, Художественный колледж № 1, отделение живописи, ПГТУ (кафедра дизайна), ПГИИК, кафедра портретной живописи под руководством народного художника Широкова Е. Н. С детства проявляла сильный интерес к классической музыки, любимым композитором был Э. Григ. Мечтала стать балериной. Рисовала всегда хорошо. С пяти лет пыталась срисовывать портреты писателей и композиторов. В 1990 году узнала о существовании Детской художественной школы, пришла туда и осталась там до 1997 года. Тем самым и определилось основное направление жизни. Первое высшее образование получила в ПГТУ, кафедра промышленного дизайна (1997—2002 гг). Параллельно закончила Художественный колледж, отделение станковой живописи. После попыток работать дизайнером поступила в Пермский Институт Искусств и Культуры, (2005—2011), на кафедру портретной живописи, под руководством Широкова Евгения Николаевича. Училась непосредственно в мастерской мастера. Работает любыми изобразительными средствами. В основном академическая манера, направления разные. В течение 5 лет работала в иконописной мастерской «Добро». Писала иконы в академической манере и занималась реставрацией. «Центр моего творчества — человек. Человек — источник вдохновения. Изображать характер и суть человека — основная задача.»

Пермская Художественная Галерея приняла в свою коллекцию портрет поэта и актёра О. Груза (графическая работа). Государственный Музей В. В. Маяковского (г. Москва) взял на хранение портрет В. Маяковского (графическая работа). Написала портреты Данилина В. Н., которому ассистировала на его выступлениях в 2009 году, а также Широкова Е. Н., у которого училась. Березовского А. К., Кустурицы Э., Сидорова Ю. М., архимандрита Сексяева, Ротко.

С 1997 по 2002 работала моделью. Начала в агентстве «Modus Vivendis» (Пермь). Далее перешла в агентство Эльвиры Зайцевой «Great Model». Подиумная работа (Пермь, Москва) и публикации в журналах. Первая региональная модель попавшая на страницы журнала «Play Boy» (Москва). В 2015 году пришла в любительский театр «Красный цветок» (Пермь). После двух месяцев обучения в студии режиссёр и руководитель театра Такташкин Дмитрий Анатольевич пригласил в основную труппу театра.

В составе труппы дважды получила гран-при фестивалей.

Спектакли: «Сказка в тумане» по Козлову С., роль — Ослик (гран-при на фестивале «Взмах крыла», г. Москва, 2017). «Шага», Маргарит Дюрас, роль — пациент. «Алиса в стране чудес» по Л. Кэрроллу (спектакль получил гран-при на фестивале «Пространство юных», г. Сочи, 2019 г.), роль — гусеница, карта, массовка. «Чайка» А. П. Чехов, роль — Аркадина И. Н.

С 2006 года активная практика хатха-йоги. С 2007 года вегетарианец. С 2015 года тренер пермской федерации йоги.

В 2015 и 2017 году участвовала в проекте «Я ЖИВОЙ», где вместе с другими участниками выживала на необитаемом острове.

В 2018 году прошла обучение в Индии в школе «Om Shanti Om». Получила сертификат международного Йога Альянса. Автор семинаров «Йога как медитация», «Пластика в йоге», «Сила и пластика Хатха-Йоги».

Выставки 
2007 г. — АРТ-ПЕРМЬ 9 международная выставка

2007 г. — «Мастер и ученики». ЦВЗ, г. Пермь.

2009 г. — Выставка, посвященная 70-летию союза художников РФ. ДК им. Солдатова, г. Пермь.

2009 г. — Персональная выставка. Художественная галерея Дома Культуры, г. Красновишерск.

2009 г. — IV Всероссийский художественный конкурс «От Древней Руси к Новой России», г. Москва. Грамота в номинации «Новая Россия», публикация в каталоге.

2010 г. — АРТ-ПЕРМЬ 12 международная выставка

2011 г. — Частная галерея «Золотая эпоха», г. Пермь.

2012 г. — Выставка, посвященная празднику «День Победы». ДК им. Солдатова, г. Пермь.

2012 г. — Всероссийская выставка-конкурс портрета и автопортрета, г. Томск. Диплом и публикация в каталоге.

2012 г. — Выставка молодых художников. ЦВЗ, г. Пермь.

2012 г. — Выставка «Молодость Прикамья». «Дом художника», г. Пермь.

2013 г. — Выставка «Настроение» (графика). «Дом художника», г. Пермь.

2013 г. — Выставка «Модель и натюрморт». «Дом художника», г. Пермь.

2013 г. — Передвижная выставка «Открывая новые горизонты». (Пермский край: г. Березники, г. Добрянка, г. Чернушка, г. Чусовой).

2013 г. — Выставка «Постигая традиции». ЦВЗ, г. Пермь.

2014 г. — Художественный салон «Арт-Пермь 2014». Юбилейная выставка СХР пермского отделения.

2014 г. — Выставка «Молодое искусство Прикамья». «Дом художника». Г. Пермь.

2014 г. — Выставка «Мастерская Народного художника СССР Широкова Е. Н. Живопись». «Дом художника», г. Пермь.

2015 г. — Выставка «Изображение и слово. Год литературы в России». «Дом художника», г. Пермь.

2016 г. — Выставка «В диалоге со временем». ЦВЗ, г. Пермь.

2017 г. — Выставка «Разговоры о Ротко». ЦВЗ, г. Пермь

2017 г. — Персональная выставка « Философия бытия человека», МАУ «Центр народной культуры», г. Чусовой, Пермский край.

Личная жизнь 
Была замужем в 2006—2011 г.

Увлечения 
Верховая езда, горные лыжи, сёрфинг, походы в горы/пещеры/сплавы. Свободные многократные и длительные путешествия в Азию: Таиланд, Лаос, Камбоджи, о. Бали, о. Ява, Индия.

Работы

Примечания 

Выпускники Пермского политехнического университета
Члены Союза художников России
Художники России
Выпускники ПГИИК